Sky Atlantic è una rete televisiva presente in diversi Stati:
 Sky Atlantic – versione italiana, edita da Sky Italia
 Sky Atlantic – versione britannica, edita da Sky UK
 Sky Atlantic – versione tedesca, edita da Sky Deutschland